Симон Ротенштейн (, ок. 1890 — ?) — немецкий  еврейского происхождения, мастер. Жил в Берлине. В 1930 г. стал чемпионом города. Участвовал в турнирах немецких шахматистов и нескольких международных матчах. Главное соревнование в карьере Ротенштейна — сильный по составу международный турнир в Берлине (1928 г.). После прихода к власти нацистов он был лишен немецкого паспорта и участвовал только в соревнованиях, имевших название Еврейский чемпионат Германии (нем. Jüdische Meisterschaft Deutschlands). В 1935 г. Ротенштейн стал победителем такого турнира (с Самми Фаяровичем и Янкелем Мундштуком). Место и дата гибели шахматиста неизвестны.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Родившиеся в 1890-е годы
Жертвы Холокоста